Plusieurs rivières en Amérique du Nord s'appellent rivière Grand (Grand River en anglais). En l'occurrence :

Au Canada
 Rivière Grand (Ontario)

Aux États-Unis
 Rivière Grand (Dakota du Sud)
 Rivière Grand (Michigan)
 Rivière Grand (Missouri)
 Rivière Grand (Ohio)

Voir aussi